Qoornup Qeqertaa bezeichnet:
 Qoornup Qeqertaa (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qoornup Qeqertaa (Insel, Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland